Syrien steht für:
 Syrien (amtlich Arabische Republik Syrien), Staat in Vorderasien
 Syria (63 v. Chr. bis in die 630er Jahre), römische Provinz (zeitweise geteilt)
 Vilâyet Syrien (1864–1920), Verwaltungsprovinz des Osmanischen Reiches
 Königreich Syrien (1920), kurzlebiger, nicht allgemein anerkannter Staat
 Völkerbundmandat für Syrien und Libanon (1922–1946), französisches Völkerbundmandat
 Syrische Föderation (1922–1924), Teilstaat des französischen Völkerbundmandats
 Staat Syrien (1924–1930), Teilstaat des französischen Völkerbundmandats
 Syrische Republik (1930–1963), erst Teilstaat des französischen Völkerbundmandats, ab 1946 unabhängig

Siehe auch:

 Großsyrien, politisches Konzept des Pansyrismus